Csehország
 Církvice, település a Kolíni járásban
 Církvice, település a Kutná Hora-i járásban
 Církvice, Ústí nad Labem településrésze a Ústí nad Labem-i járásban